Věk může znamenat:

 epocha
 éra
 období
 doba

člověk a společnost
 biologický věk – stáří člověka nebo organismu
 mentální věk – věk, který v psychologii udává mentální vyspělost lidského jedince
 vývojový věk
 věk dožití
 průměrný věk
 dětský věk
 předškolní věk
 věk dospívání
 dospělý věk
 důchodový věk
 střední věk
 zralý věk
 stáří

historie (obecně)
 atomový věk
 kosmický věk
 kostní věk
 zlatý věk – bájné období blaženosti a nevinnosti na počátku lidstva, přeneseně období největšího rozkvětu

historické epochy
 pravěk
 starověk
 středověk
 novověk

výtvarné umění
 Sousoší Nový věk  

film
 Zlatý věk (film, 1930) – surrealistický film Luise Buñuela z roku 1930

fikce  
 První věk, Druhý věk, Třetí věk, Čtvrtý věk – epochy v Tolkienově Středozemi (Věky Slunce)

jiné rozcestníky
 F. L. Věk (rozcestník) – více různých významů
 Třetí věk (rozcestník) – více různých významů

Externí odkazy